Bicocca - dzielnica Mediolanu
 Bicocca - stacja metra w Mediolanie

Zobacz też 
 Bitwa pod Bicoccą
 Uniwersytet w Mediolanie-Bicocca